Giovanni Battista Pescetti – compositore e organista italiano
 Giuseppe Pescetti – politico italiano